een slakkengeslacht, zie Taia (slak).
 grote koninklijke vrouwe aan de zijde van farao Amenhotep III; zie Teje